El topónimo Crespos puede hacer referencia a:

 Crespos, un municipio de la provincia de Ávila, en Castilla y León, España.
 Crespos, una localidad de la provincia de Burgos, en Castilla y León, España, perteneciente al municipio de Valle de Manzanedo.
 Crespos, una freguesia del municipio de Braga, en el distrito de Braga, Portugal.